Sotolongo ist Name kubanischer Sportler
Joel Sotolongo (* 1982), Gewichtheber
Roniel Iglesias Sotolongo (* 1988), Boxer